Сезон 1890/91 стал для клуба «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)» вторым сезоном в Футбольном альянсе. Команда также приняла участие в трёх кубковых турнирах: Кубке Англии, Кубке Ланкашира и Кубке Манчестера и окрестностей,  но завершила сезон без выигранных трофеев.

Футбольный альянс 

Во втором сезоне Футбольного альянса победу одержал «Сток». «Ньютон Хит» завершил сезон на 9-м месте.

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Большой кубок Ланкашира

Большой кубок Манчестера

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

См. также 
 Список сезонов ФК «Манчестер Юнайтед»

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений клуба в Кубке Англии 

1890-1891
Ньютон Хит